Лас Трес Р има више значења:

 Лас Трес Р (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Трес Р (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Трес Р (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику